Примо́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Приморская улица — улица в городе Артёме Приморского края.
 Приморская улица — улица во Владивостоке.
 Приморская улица — улица в городе Выборге Ленинградской области.
 Приморская улица — улица в городе Геленджике Краснодарского края. 
 В Санкт-Петербурге:
 Приморская улица — улица в Выборгском районе. 
 Приморская улица — улица в Петергофе.
 Приморская улица — улица в Приморском районе.
 Приморская улица — улица в Сестрорецке.
 Приморская улица — улица в Сочи. 
 Приморская улица — улица в селе Чингис Ордынского района Новосибирской области.

Украина 
 Приморская улица — улица в Краматорске. 
 Приморская улица — улица в Одессе.

См. также 
 Приморский бульвар
 Приморский проспект
 Приморское шоссе